Candela steht für:

 Candela, photometrische SI-Basiseinheit der Lichtstärke
 Candela (Apulien), Gemeinde in Italien
 Candela (Coahuila), Ort in Mexiko
 Candela (Vorname), weiblicher Vorname
 Königskerze, siehe Königskerzen
 Municipio Candela, Gemeinde in Mexiko
 Candela (Fußballspieler) (eigentlich Angel Luis Ruiz Paz; * 1987), spanischer Fußballspieler 

Familienname:
 Félix Candela (1910–1997), spanisch-mexikanisch-US-amerikanischer Architekt
 Rosario Candela (1890–1953), italienisch-amerikanischer Architekt
 Vincent Candela (* 1973), französischer Fußballspieler

Zeitschriften:
 Candela (Zeitschrift), kirchlich-literarische Zeitschrift (1882–1946) in der Bukowina

Siehe auch:
 Culcha Candela, deutsche Band
 Candelas